Il singolare  del Rijeka Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Blaž Kavčič era il detentore del titolo, ma ha perso contro Paolo Lorenzi 6–4, 1–6, 4–6.

Rui Machado ha battuto in finale Grega Žemlja 6–3, 6–0.

Teste di serie

 Blaž Kavčič (quarti di finale)
 Diego Junqueira (secondo turno)
 Rui Machado (campione)
 Éric Prodon (primo turno)

  Paolo Lorenzi (semifinali)
  Brian Dabul (primo turno)
  Vincent Millot (primo turno)
  Grega Žemlja (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Rijeka Open 2011